Hippolytuskerk (Hippolytushoef) in Hippolytushoef
 Sint-Hippolytuskerk (Kamerik) in Kamerik
 Sint-Hippolytuskerk (Kanis) in Kanis
 Sint-Hippolytuskerk (Middelstum) in Middelstum]
 Sint-Hippolytuskerk (Olterterp) in Olterterp